Езекијел Монтес има више значења:

 Општина Езекијел Монтес (Керетаро), општина у савезној држави Керетаро у Мексику
 Езекијел Монтес (Езекијел Монтес, Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику